Набэсима Наоката:

 Набэсима Наоката (1695—1728) — 5-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наоката (1761—1807) — самурай княжества Сага.